Dit is een lijst van planetoïden 50701-50800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 06 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (50701) - || 2000 EU129|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50702) - || 2000 EU130|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50703) - || 2000 EE131|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50704) - || 2000 EK132|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50705) - || 2000 ER132|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50706) - || 2000 EX132|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50707) - || 2000 EC133|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50708) - || 2000 EF133|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50709) - || 2000 EK133|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50710) - || 2000 EQ133|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50711) - || 2000 ER134|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50712) - || 2000 EV134|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50713) - || 2000 EZ135|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50714) - || 2000 ER136|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50715) - || 2000 EV136|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50716) - || 2000 ED137|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50717) Jimfox || 2000 EN138|| 11 maart 2000 || CSS
|-
| (50718) Timrobertson || 2000 ED139|| 11 maart 2000 || CSS
|-
| (50719) Elizabethgriffin || 2000 EG140|| 1 maart 2000 || CSS
|-
| (50720) - || 2000 EM140|| 2 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50721) Waynebailey || 2000 EU141|| 2 maart 2000 || CSS
|-
| (50722) Sherlin || 2000 EW141|| 2 maart 2000 || CSS
|-
| (50723) Beckley || 2000 EG143|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (50724) Elizabethbrown || 2000 EK145|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (50725) Margarethuggins || 2000 EH146|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (50726) Anniemaunder || 2000 EH147|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (50727) Aliceverett || 2000 EO147|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (50728) Catherinestevens || 2000 ED148|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (50729) Fiammetta || 2000 ET148|| 4 maart 2000 || CSS
|-
| (50730) - || 2000 EZ149|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50731) - || 2000 EA150|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50732) - || 2000 EJ151|| 5 maart 2000 || NEAT
|-
| (50733) - || 2000 EV152|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (50734) - || 2000 EP153|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (50735) - || 2000 ER153|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (50736) - || 2000 EA154|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (50737) - || 2000 EB154|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (50738) - || 2000 EA155|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50739) - || 2000 EY156|| 11 maart 2000 || CSS
|-
| (50740) - || 2000 EO157|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50741) - || 2000 EW157|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50742) - || 2000 EZ158|| 12 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50743) - || 2000 EL163|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50744) - || 2000 EL164|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50745) - || 2000 ET165|| 3 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50746) - || 2000 EJ170|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50747) - || 2000 EL170|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50748) - || 2000 ED171|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50749) - || 2000 EL171|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50750) - || 2000 EU171|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50751) - || 2000 EL173|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50752) - || 2000 EA174|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50753) - || 2000 EO177|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (50754) - || 2000 EW178|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50755) - || 2000 EQ181|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50756) - || 2000 ET181|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50757) - || 2000 EA183|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50758) - || 2000 EB183|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50759) - || 2000 EF183|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50760) - || 2000 ER183|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50761) - || 2000 EZ183|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50762) - || 2000 EY184|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50763) - || 2000 EV185|| 1 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50764) - || 2000 EZ185|| 1 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50765) - || 2000 FM || 25 maart 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50766) - || 2000 FA2 || 25 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50767) - || 2000 FV2 || 27 maart 2000 || G. Hug
|-
| (50768) Ianwessen || 2000 FW2 || 27 maart 2000 || G. Hug
|-
| (50769) - || 2000 FH3 || 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50770) - || 2000 FE5 || 29 maart 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50771) - || 2000 FH5 || 29 maart 2000 || T. Kobayashi
|-
| (50772) - || 2000 FQ8 || 29 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (50773) - || 2000 FG12|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50774) - || 2000 FK12|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50775) - || 2000 FQ12|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50776) - || 2000 FS12|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50777) - || 2000 FL13|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50778) - || 2000 FZ15|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50779) - || 2000 FA16|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50780) - || 2000 FE16|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50781) - || 2000 FO16|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50782) - || 2000 FU16|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50783) - || 2000 FE17|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50784) - || 2000 FF17|| 28 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50785) - || 2000 FS18|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50786) - || 2000 FY19|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50787) - || 2000 FP20|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50788) - || 2000 FB21|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50789) - || 2000 FJ21|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50790) - || 2000 FZ21|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50791) - || 2000 FY22|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50792) - || 2000 FZ22|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50793) - || 2000 FF23|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50794) - || 2000 FH24|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50795) - || 2000 FW24|| 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (50796) - || 2000 FS25|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50797) - || 2000 FH26|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50798) - || 2000 FL26|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50799) - || 2000 FQ26|| 27 maart 2000 || LONEOS
|-
| (50800) - || 2000 FU26|| 27 maart 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten